Stöckl steht für:
 Stöckl (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bildstock, ein Flurdenkmal
 Stöckl (Gebäude), ein kleineres Herrenhaus oder das Nebengebäude eines Schlosses
 Stöckl (Talkshow), eine Fernsehsendung des ORF

Stöckl heißen folgende geographische Objekte:
 Stöckl am Eck, Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Stöckl (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stöckl (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stöckl (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Stöckl (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stöckl (Gemeinde Schwarzau), Ortslage von Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Stöckl (Gemeinde Oberlienz), Ortsteil von Oberlienz, Osttirol
Gebäude:
 Schloss Poneggen, heutiger Name

Siehe auch:
 Stöckel
 Stökl
 Stöckle